Појам Битка код Абукира може да се односи на:
 Битка код Абукира (1798)
 Битка код Абукира (1799)
 Битка код Абукира (1801)